Le brossage des dents, pour l'hygiène dentaire.
 Le brossage à sec et lavis, une technique de peinture.

Voir aussi 
 Le thermo-brossage.